Você - pronome de tratamento
Ou ainda:
Você (álbum)
Você (canção de Tim Maia)
Você (série de televisão)

Desambiguação